Taxa har flere betydninger:
 Taxa – et dansk hyrevognsfirma, der driver taxikørsel; navnet er efterhånden blevet synonymt med "taxi".
 TAXA – dansk tv-serie fra 1997.
 Taxa K 1640 efterlyses – dansk film fra 1956.
 Flertal af taxon, se taksonomi

Se også 
 Taxi (flertydig)